Dogninades — род чешуекрылых из подсемейства совок-пядениц (Herminiinae).

Описание 
Бабочки коричневого цвета. Длина крыльев от 42 до 47 мм. Щупики самцов изогнуты вверх, третий членик короче второго и достигает середины груди. Опушение усиков длинное. Ноги гладкие, передние лапки с длинным выступом у основания. Передние крылья широкие; вершина заострённая и серповидная, внешние края округлые. Морфологически наиболее близким родом является Idia:

Систематика и этимология 
	
В состав рода включают четыре вида. Dogninades был впервые выделен в 1916 году американским энтомологом Уильямом Шаусом на основании типового вида . Род назван в честь французского энтомолога Paul Dognin (1847—1931) и долгое время оставался малоисследованным и монотипическим таксоном. Ещё три вида в состав рода были добавлены более века спустя. Среди них два новых для науки вида и один перенесённый из другого рода. Новые таксоны были описаны сотрудниками Венского естественно-исторического музея лепидоптерологами Сабиной Гаал-Хазлер (Dr. Sabine Gaal-Haszler) и Мартином Лёдлем (Dr. Martin Lödl, Naturhistorisches Museum Wien).

  — Мексика
 = 
  — Бразилия
 = 
  — Бразилия
  — Коста-Рика, Панама, Эквадор

Распространение 
Представители рода встречаются на юге Северной Америки и Южной Америке: Бразилии, Венесуэле, Коста-Рике, Мексике, Панаме, Эквадоре.

Примечания

Ссылки 
 Natural History Museum Lepidoptera genus database

Совки-пяденицы
Доньен, Поль
Роды чешуекрылых